Bernhardsweiler bezeichnet:

 Bernhardsweiler (Fichtenau), Weiler im Ortsteil Lautenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Bernhardsweiler (Oberderdingen), wüst gewordener Ort in der Gemeinde Oberderdingen, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bernardvillé (dt. Bernhardsweiler), französische Gemeinde im Département Bas-Rhin, Region Elsass
 Bernardswiller (dt. Bernhardsweiler), französische Gemeinde im Département Bas-Rhin, Region Elsass
 Bernhardsdorf